Douix bezeichnet:
 Douix (Prâlon), kleiner Zufluss zur Ouche im Département Côte-d’Or
 Source de la Douix, Karstquelle an der Seine im Département Côte-d’Or